Laino  steht für:

 Laino, eine norditalienische Gemeinde in der Lombardei in der Provinz Como
 Laino Borgo, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Cosenza in der Region Kalabrien 
 Laino Castello, eine süditalienische Gemeinde und Stadt in der Provinz Cosenza in Kalabrien